Az 1949–1950-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a tizennyolcadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Azonos pontszám esetén holtverseny volt.

A KAOE egyesült a Munkás TE-vel, új neve Bp. Vörös Meteor lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

NB II. 
Nyugat: 1. Bp. Lokomotív 56, 2. Csepeli Vasas 54, 3. Székesfehérvári MDSE 52, 4. Soproni Pamut 36, 5. Bajai SZAK és Műegyetem MEFESZ és Meteor MBSK 34, 8. Komáromi DSE 32, 9. Székesfehérvári Lokomotív 30, 10. Ganz TE 28, 11. MÁVAG ASE 24, 12. MAORT SE és Pécsi Lokomotív és Pécsi MEFESZ 18, 15. Állatorvostudományi Egyetem MEFESZ 12, 16. Zalaegerszegi VSE 0 pont.
Kelet: 1. Diósgyőri Vasas 54, 2. Szegedi Lokomotív 50, 3. Kecskeméti SZTE 44, 4. Salgótarjáni Vasas 40, 5. III. ker. Textil és MÉMOSZ és Textiles SE 38, 8. ÉDOSZ SE 30, 9. Közalkalmazottak SE 28, 10. Egri Lendület 26, 11. Debreceni Lokomotív 24, 12. Bőrgyári DSE 22, 13. Nyíregyházi VSK 20, 14. Ganz Villamossági SK 18, 15. NIM SE 6, 16. Kiskunfélegyházi Lendület 4 pont.

Források 
Népsport 1950.06.09. (tabella) 06.08. (NB II. nyugat) 06.09. (NB II. kelet)

Kosárlabda-bajnokság évei